George Town Airport kan syfta på följande platser

Australien 

 George Town Aerodrome, flygplats, Tasmanien,

Bahamas 

 George Town Airport (flygplats i Bahamas), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bahamasförgreningar